Chiengi steht für:

 Chiengi (Sambia), Ort im Distrikt Chiengi, Provinz Luapula, Sambia
 Chiengi (Distrikt), Distrikt in der Provinz Luapula, Sambia